Некрасиха — название населённых пунктов в России:

 Некрасиха — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Некрасиха — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Некрасиха — деревня в Лихославльском районе Тверской области.